Grand Lake ist der Name folgender

Seen

in Kanada:
 Grand Lake (Nova Scotia)
 Grand Lake (Neufundland)
 Grand Lake (Labrador)
 Grand Lake (New Brunswick)
 Grand Lake (Ontario)

in den Vereinigten Staaten:
 Grand Lake (See, Colorado)
 Grand Lake (See, Louisiana)
 Grand Lake (Michigan)
 Grand Lake (Oklahoma)
 Grand Lake St. Marys in Ohio

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Grand Lake (Arkansas)
 Grand Lake (Colorado)
 Grand Lake (Louisiana)
 Grand Lake, früherer Name von Alliance (Nebraska)